Freigabe steht für:

rechtlich:
 allgemein die Einräumung von Rechten auf etwas, siehe Autorisierung
 im Sicherheitskontext allgemein die an eine Person erteilte Zugriffsberechtigung, siehe Zugriffskontrolle
 Bestätigung über das Einhalten von Zensurregeln, siehe Zensur (Informationskontrolle)
 Genehmigung eines Flugplanes oder Flugmanövers: Start- und Landefreigabe oder Überflugerlaubnis, siehe Flugverkehrskontrolle
 die Entlassung eines Vermögensgegenstandes aus der Insolvenzmasse, siehe Freigabe (Insolvenzrecht)
 im Strahlenschutzrecht die Entlassung bestimmter Objekte aus dem sachlichen Geltungsbereich, siehe Freigabe (Strahlenschutz)

technisch:
 in Computernetzen die Zugriffsrechterteilung an andere Benutzer, siehe Ordnerfreigabe
 in der Softwareentwicklung die Veröffentlichung (release) einer neuen Programmversion, meist zum allgemeinen Gebrauch, siehe Releasemanagement
 in der Programmierung das Wiederfreigeben (release) von dynamischem Speicher durch eine Allokation (Informatik)
 Beseitigung mechanischer oder elektrischer Hemmnisse für den Gebrauch von Geräten oder Einrichtungen, siehe Entriegelungssystem

sowie:
 die Zeit der Grünphase einer Ampelanlage, siehe Freigabezeit
 in der Druck- und Verlagsbranche die Genehmigung zum Satz oder die Druckerlaubnis, siehe Imprimatur
 im Beförderungswesen die Abmachung über die Kosten einer Sendung, siehe Frankatur
 im Bauwesen speziell der positive Asbestsanierungsnachweis, siehe  Freigabemessung

Siehe auch:
 Clearance (englisch für „Freigabe“)
 Clearing'